Gredos peut faire référence à :
Sierra de Gredos, un massif montagneux d'Espagne ;
Navarredonda de Gredos, une commune de la communauté autonome de Castille-et-León, dans la province d'Ávila, en Espagne ;
San Juan de Gredos, une commune de la communauté autonome de Castille-et-León, dans la province d'Ávila, en Espagne ;
Editorial Gredos, une maison d'édition espagnole ;
Seat Gredos, une automobile de quatre portes construite par le fabricant espagnol SEAT.